Тејлор Момсен (, рођена 26. јул 1993. u Сент Луису, Мисури) је америчка глумица, певачица и фото-модел. Најпознатија је по улози Џени Хамфри у ТВ серији Трачара.

Филмографија 

|-
| 1998. || || Early Edition || Allie || 
|-
| 1999. || || The Prophet's Game || Honey Bee Swan || 
|-
| 2000. || Како је Гринч украо Божић || How the Grinch Stole Christmas || Cindy Lou Who || 
|-
| 2002. || Били смо војници || We Were Soldiers || Julie Moore || 
|-
| 2002. || || Hansel & Gretel || Gretel || 
|-
| 2002. || || Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams || Alexandra || 
|-
| 2006. || || Saving Shiloh || Samantha Wallace || 
|-
| 2006. || || Misconceptions || Hopper Watson || (2 episodes) 
|-
| 2008. || || Paranoid Park || Jennifer || 
|-
| 2008. || Суперпас || Underdog || Molly || 
|-
| 2008. || || Spy School || Madison Kramer || 
|-
| 2007—2012. || Трачара || Gossip Girl || Џени Хамфри || 
|}

Дискографија

The Pretty Reckless 
 2010: Light Me Up
 2014: Going To Hell
 2016: Who You Selling For

Референце

Спољашње везе 

 
 

Момсен, Тејлор
Момсен, Тејлор
Момсен, Тејлор
Момсен, Тејлор
Момсен, Тејлор
Биографије живих особа